Мангала:

 Мангала — название Марса в индийской астрологии.
 Мангала — нефтяное месторождение в Индии. Расположено в штате Раджастхан.
 Мангала, Эльяким (род. 1991) — французский футболист конголезского происхождения.